Очамчы́ра — железнодорожная станция Абхазской железной дороги, расположенная на линии Псоу — Ингур в городе Очамчыра. Является узловой, имеется ответвление на Ткуарчал.

По состоянию на 2022 год пассажирское движение на станции отсутствует. Осуществляется перегрузка угля, привезённого из Ткуарчала, на корабли.

Инфраструктура 
На станции находится Очамчырский железнодорожный вокзал. Как и большинство других вокзалов, он был разрушен во время грузино-абхазской войны, и с тех пор не восстановлен. В августе 2021 года руководство Абхазской железной дороги сообщило, что проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Очамчыры впервые за послевоенное время.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии
Очамчира